trałowanie w wojskowości (jednostka pływająca: trałowiec)
 trałowanie w rybołówstwie (jednostka pływająca: trawler, zob. też: włok)